Sugimoto est un patronyme japonais, notamment porté par :
 Aya Sugimoto (née en 1968), chanteuse ;
 Cassidy Sugimoto,  scientifique américaine de l'information ;
 Etsu Inagaki Sugimoto (1873-195), romancière japonaise ;
 Henry Sugimoto (1900-1990), peintre ;
 Hiroshi Sugimoto (né en 1948), photographe ;
 Iqura Sugimoto, mangaka ;
 Kenji Sugimoto (1947-2006), professeur et pédagogue des sciences naturelles ;
 Mika Sugimoto (née en 1984), judokate ;
 Miki Sugimoto (née en 1953), actrice ;
 Sayuri Sugimoto (née en 1996), gymnaste ;
 Shigeo Sugimoto (né en 1926), footballeur ;
 Taku Sugimoto, guitariste.

Patronyme japonais